Dreiheiligen steht für:

 Dreiheiligen-Schlachthof, Stadtteil von Innsbruck
 Dreiheiligen (Heimenkirch), Wohnplatz in Heimenkirch im Westallgäu
 Dreiheiligen (Walscheid) (französisch Cimetière gallo-romain des Trois-Saints), ein gallorömischer Friedhof in der Gemeinde Walscheid, Lothringen, Frankreich